Rossel kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Rossel (berg),

Papua Nya Guinea

 Rossel, ö, 

Robotskapade Antarktisförgreningar